Ohio County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Ohio County (Indiana)
Ohio County (Kentucky)
Ohio County (West Virginia)